UAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ua Huka (Polinesia Francese)
 UAH – codice valutario ISO 4217 della Grivnia ucraina, valuta dell'Ucraina
 Università Alejandro di Humboldt, Venezuela ( Universidad Alejandro de Humboldt)